Алекса́ндр Горчи́лин:
 Горчилин, Александр Михайлович (1925—1970) — Герой Советского Союза.
 Горчилин, Александр Павлович (род. 1992) — российский актёр и режиссёр.